La locution «épine noire» désigne :
Rhamnus cathartica, espèce d'arbrisseaux de la famille des rhamnacées ;
Prunus spinosa, espèce d'arbustes de la famille des rosacées.

Voir aussi
épine blanche